Piptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Piptjärnen (Fjällsjö socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Piptjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Piptjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn